Konkurencja kobiet w kategorii 63 kg. Zawody odbył się 7 i 8 listopada 2011.

Program

Medaliści

Rekordy

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2011